Onderdistrict in Indonesië
Rantau Pandan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bungo van de provincie Jambi, Sumatra 
Plaats in Indonesië
Rantau Pandan (plaats), een plaats in het regentschap Bungo van de provincie Jambi, Sumatra 
Rantau Pandan (Bukit Raya), een plaats in het regentschap Katingan van de provincie Midden-Kalimantan (Kalimantan Tengah)